Die DJH Jugendherberge „Am Ettersberg“ ist eine Jugendherberge an der Ettersburger Straße in Weimar.

Architektur und Geschichte 
Die Architektur des überwiegend aus Holz gebauten Komplexes dieser Jugendherberge ist die eines Blockhauses und damit der Umgebung vollständig angepasst. Die Jugendherberge liegt mitten im Wald im Bereich der Ettersberg-Siedlung in einem Naturschutzgebiet und ist sowohl über die Ettersburger Straße als auch über die Prinzenschneise zu erreichen. Ein Plan von Naturdenkmalen, gezeichnet von Renate Meuche und Walter Steiner, verzeichnet eine Feuchtwiese am „Kinderheim Ettersburg“ und weist diesen als orchideenreichen Standort am nördlichen Waldrand aus.

Das Gebäude wurde 1926 als Kinder-Erholungsheim errichtet; es hieß daher „Kinderwaldheim“. Es gibt Erinnerungen einer Person aus dem Jahre 1928, die als Kind dort war. Im Jahre 1950 war Wolfgang Thierse seinen Erinnerungen nach als Sechsjähriger hier. Im Jahre 1962 wurde es Kinderkurheim oder Verschickungsheim für Kurkinder. Im Jahre 1995 erfolgte die Übernahme des Hauses als Jugendherberge durch den DJH-Landesverband Thüringen und wurde nach vollständiger Sanierung, Renovierung und Rekonstruierung im Jahr 1996 wiedereröffnet.

Die Bettenzahl der Jugendherberg liegt zwischen 60 und 87. Sie bietet umfangreiche Spielgelegenheiten bzw. Möglichkeiten zu anderer Freizeitgestaltung. Unweit hiervon liegt das KZ Buchenwald. Insgesamt hat diese Jugendherberge gegenüber den anderen in Weimar keine Fokussierung auf Kultur, sondern auf Naturerleben im Sinne des Familienurlaubs.

Mit dieser Jugendherberge ist ein ausgewiesenes Klimaschutzprojekt verbunden. Die Jugendherberge „Am Ettersberg“ in Weimar wurde als Leuchtturmprojekt für das deutschlandweite Klimaschutzprojekt „BildungKlimaplus“ des Bundesumweltministeriums ausgewählt und vertritt dort Thüringen. In diesem Projekt wird pro Bundesland eine außerschulische Einrichtung gefördert.

Hinweis: Diese Jugendherberge ist nicht identisch mit der ehemaligen JH „Albert Kuntz“, Weimar–Buchenwald.

Weblinks 

 Jugendherberge „Am Ettersberg“ beim Deutschen Jugendherbergswerk

Einzelnachweise 

Weimar
Blockhaus
Umgenutztes Bauwerk in Weimar
Erbaut in den 1920er Jahren
Unternehmen (Weimar)